Ghazi oder Ghāzī bezeichnet:
 Ghāzī (Titel), ein islamischer Kriegertitel
 Ghazi I. (Irak) (1912–1939), König des Irak von 1933 bis 1939
 ein Modell über die Formierungsphase des Osmanischen Reiches, siehe Ghazi-These

Ghazi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Rashid Ghazi (1964–2007), islamischer Geistlicher und radikaler Islamist
 Abdul Aziz Ghazi (* 1960), pakistanischer Prediger und Bruder von Abdul Rashid Ghazi
 Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi (1506–1543), somalischer bzw. muslimisch-äthiopischer Herrscher der vorkolonialen Zeit
 Anwar El Ghazi (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Areej Ghazi (* 1967), jordanische Prinzessin; Ehefrau von Ghazi bin Muhammad
 Danischmend Ghazi († 1104), Gründer der Danischmendendynastie
 Farid Ghazi (* 1974), algerischer Fußballspieler
 Fquih Mohammed Ghazi (* 1895), marokkanischer Lehrer, Gründungsmitglied der Istiqlal und Diplomat
 Karim Ghazi (* 1979), algerischer Fußballspieler
 Mahmood Ahmad Ghazi (1950–2010), islamischer Rechtswissenschaftler, Universitätspräsident und Richter am pakistanischen Bundes-Schariagericht
 Mohammad Ghazi (* 1984), iranischer Fußballspieler
 Nasser Ghazi (* 1981), jemenitischer Fußballspieler
 Az-Zahir Ghazi (1172–1216), ayyubidischer Gouverneur und Herrscher von Aleppo

Siehe auch:
 Gazi